Mati kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Rrethi i Matit, distrikt, Dibër prefektur, 
 Lumi i Matit, vattendrag,

Filippinerna 

 Mati (ort), Caraga, Province of Surigao del Norte, 
 Mati (provinshuvudstad), Davaoregionen, Province of Davao Oriental, 
 City of Mati, kommun, Davaoregionen, Province of Davao Oriental, 
 Mati River (vattendrag i Filippinerna, Davaoregionen), Province of Davao del Sur,

Grekland 

 Máti, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías,

Italien 

 Mathi (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino,

Kina 

 Mati (socken), Sichuan, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar